Johan Malmquist, född 1983, är en svensk bandyspelare. Han representerar Villa Lidköping BK.
Hans far Claes "Classe" Malmquist var också en bandyspelare som spelade i Villa BK mellan åren 1979 och 1990. 

2005-06 värvade IFK Motala Johan Malmquist som deras nya libero.

Inför säsongen 2011-12 återvände han hem till moderklubben Villa Lidköping efter två säsonger som lagkapten i Ale Surte i allsvenskan.

2011-12 fick han spela sin första SM-final när Villa Lidköping förlorade mot Sanvikens AIK med 6-5.

2012-13 Gjorde han sin 100:e match för Villa Lidköping

2013-14 förlängde han sitt utgående kontrakt med Villa Lidköping ytterligare två säsonger.

Klubbkarriär

statistik uppdaterad 2014-03-11

Referenser

Svenska bandyspelare
Män
Födda 1983
Levande personer